Приказките на Братя Грим (; ) е анимационна поредица от 1987 – 1988 г., създадена от японската компания Nippon Animation, която се базира на класическите приказки на немските фолклористи Якоб и Вилхелм Грим.

Епизоди

Излъчване по света

В България 
Поредицата е излъчвана в периода 1995 г. – 2000 г., с многобройни повторения по Нова телевизия.
<table class="wikitable">
Преводач ирежисьор на дублажаИлия Бекиров</tr>
РедакторЕвгения Стайнова
ВидеооператориВили ТайковаРадослав КолевСилвана Георгиева
ТонрежисьорРумяна Гунинска
Озвучаващи актьориМаргарита ПехливановаТатяна МаневаМария СапунджиеваВяра КолароваМария АндрееваРумен ГаванозовХристо ГърбовДесислав ЗвънчаровВелимир ВелевМариан БозуковСтефан Сърчаджиев-Съра
</table>

Аниме сериали
Анимационни сериали